Estadio Chevron, es el nombre actual del popularmente conocido Estadio del Cerro Colorado, es un estadio de béisbol localizado en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, que anteriormente se llamaba Estadio Gasmart, porque temporalmente la cadena de gasolineras había comprados los derechos del nombre y antes Estadio Calimax porque otra  cadena comercial de tiendas de autoservicio "Calimax" lo había hecho previamente. 

El estadio fue inaugurado el 12 de octubre de 1977 con un duelo de la Liga Mexicana del Pacífico, entre los Potros de Tijuana y los Águilas de Mexicali,  pero Tijuana fue expulsado del beisbol de la Liga Mexicana de Pacífico por lo éste deporte se dejó de practicar desde 1989.  

Actualmente es la casa de los Toros de Tijuana, equipo que compite en la Liga Mexicana de Béisbol, y de los Toritos de Tijuana de la Liga Norte de México.

Cuando se acabó el beisbol profesional en Tijuana el estadio fue usado para partidos de fútbol. Algunos equipos de fútbol que jugaron en este estadio fueron Inter de Tijuana, Chivas Tijuana,  Nacional Tijuana y Trotamundos Tijuana. 

En 2004, reinician los juegos de beisbol profesional pero ahora en la Liga Mexicana de Beisbol y con el nombre de "Toros", de Tijuana, donde la afición tuvo una gran respuesta llenando el estadio en la mayoría de los partidos logrando ser la plaza de mayor asistencia de la liga en esa temporada, por lo que se planteó la ampliación de los 14,000 asientos a 17,000 con los que cuenta actualmente.

La cadena de Gasolineras Gasmart remodeló y le dio su nombre al estadio. para el ingreso del equipo Toros de Tijuana a la Liga Norte de México en el año 2013,

En 2019 y a partir de esta temporada, el inmueble de la novena fronteriza y casa de Toros de Tijuana cambió de nombre, y ahora es llamado Estadio Chevron.

Referencias 

Estadios de béisbol de México del siglo XX
Toros de Tijuana
Deporte en Tijuana
Instalaciones deportivas en el estado de Baja California
Instalaciones deportivas de México de los años 1970
Arquitectura de 1977
Deporte en México en 1977
México en 1977